Mauroux (Gers)
 Mauroux (Lot)